Данча — українське прізвище.

Відомі носії:
 Данча Аннамарі Михайлівна (до шлюбу — Чундак; нар. 1990) — українська сноубордистка.
 Данча Іван Іванович (нар. 1994) — український боксер-аматор.
 Данча Михайло Дмитрович (нар. 1954) — народний депутат України II скликання.

Українські прізвища